Waldbrunnen steht für
Waldbrunnen (Natur- und Landschaftsschutzgebiet) im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg
Waldbrunnen (Zeitschrift)
Siehe auch:
Waldbronn
Waldbrunn
 Wäldenbronn